Метли́ца обыкнове́нная, или Метлица полевая () — однолетний злак, типовой вид рода .

Широко распространённое сорное растение в посевах зерновых.

Ботаническое описание 
Широко распространённый сорняк-антропохор, часто встречается в посевах зерновых культур. Евросибирско-средиземноморский вид, занесённый во многие регионы мира.

Химический состав 
Содержит 9,1 % протеина, 1,7 % жира, 36,1 % клетчатки, 44,8 , 8,3 % золы.

Значение и применение 
Скот поедает только молодые побеги. 
Цветами окрашивали шерсть в зелёный цвет.

Таксономия

Синонимы 
 
 , nom. superfl.
 
 
 , nom. superfl.
 
 , nom. superfl.
 
 
 , nom. superfl.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Злаки
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения